Le mot test est polysémique en français et issu de deux étymologies latines distinctes : testis (témoin) et testa (récipient rond).

Du latin Testis (témoin)
 Un test est une méthode de travail dans de nombreux domaines, tant en sciences exactes qu’en sciences humaines.
 En informatique, le test est une procédure de vérification lors de la programmation d’un logiciel, lors de la validation par le client ayant ordonné cette programmation, et permettant la validation de ce qui a été produit.
 Test (jeu vidéo), pratique consistant à évaluer les fonctionnalités d'un jeu vidéo.
 En statistiques, un test d’hypothèse est une démarche consistant à vérifier si une hypothèse statistique est ou n’est pas plausible dans le cadre d'une distribution supposée, et en fonction d’un jeu de données (échantillon) et pour un niveau de probabilité choisi (on vérifie quelle est la probabilité que la distribution produise l'échantillon, et si cette probabilité est inférieure à la limite choisie, l'hypothèse est rejetée. On peut également évaluer la puissance du test qui est un indicateur de la probabilité que l'hypothèse soit vraie.
 En psychologie, la pratique se fonde régulièrement sur des tests, qui sont des examens psychologiques standardisés.
 Test (évaluation) pour l'évaluation formelle de compétences.

Cette étymologie a également donné témoin (testimonium) et ses dérivés (témoignage, témoigner…).

Du latin Testa (récipient rond) 
 En biologie, le test est le nom donné au squelette calcaire de plusieurs organismes:
 Test (zoologie), le squelette calcaire de plusieurs animaux globulaires (en forme de boule) comme les oursins,
 aux squelettes des radiolaires,
 Test de foraminifères
 En chimie, le test est un récipient arrondi servant notamment à disposer la matière pour procéder à une calcination. 
 Le țest est un four utilisé en cuisine roumaine.

Cette étymologie a également donné têt,  et testicule.

Pseudonyme 

 Test est le nom de ring du lutteur canadien Andrew Martin.
 Test est le nom de scène d’un des membres du groupe de rap français ATK.

Autres significations
 Test est une commande Unix qui permet de créer des expressions conditionnelles.
 Les  sont une série de lois pénales anglaises du  instaurant l’interdiction de divers droits civiques, civils ou de famille pour les catholiques romains et d’autres dissidents religieux, dits non-conformistes.
 Le Test est un fleuve du Royaume-Uni qui traverse notamment la ville de Southampton.
 Le Test (Testet) est un film franco-suédois d'Ann Zacharias sorti en 1987.
 Test est un film américain de Chris Mason Johnson, sorti en 2013.
 Le Test est un film français d'Emmanuel Poulain-Arnaud, sorti en 2021.